Anhembi kan syfta på:

Brasilien 

 Anhembi (kommun), São Paulo, 
 Anhembi (ort), São Paulo,